В одиночному розряді серед жінок на турнірі BNP Paribas Open 2012, який відбувся в Індіан-Веллс у березні 2012 Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Ана Іванович. Іванович другий рік поспіль вибила чинну чемпіонку. 1-ша ракетка світу Вікторія Азаренко виграла свій перший титул в Індіан-Веллс, у фіналі перемігши 2-гу ракетку світу Марію Шарапову з рахунком 6–2 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Вікторія Азаренко (переможниця)
  Марія Шарапова (фінал)
  Петра Квітова (3 коло)
  Каролін Возняцкі (4 коло)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (3 коло)
  Маріон Бартолі (чвертьфінал)
  Лі На (чвертьфінал)
  Віра Звонарьова (3 коло, знялась через хворобу кишечнику)
  Франческа Ск'явоне (3 коло, знялася через хворобу)
  Сабіне Лісіцкі (2 коло)
  Єлена Янкович (2 коло)
  Анастасія Павлюченкова (2 коло)
  Юлія Гергес (4 коло)
  Ана Іванович (півфінал, знялася через травму кульшового суглобу)
  Домініка Цібулкова (3 коло)
  Пен Шуай (2 коло)
  Анджелік Кербер (півфінал)
  Даніела Гантухова (2 коло)
  Марія Кириленко (чвертьфінал)
  Роберта Вінчі (4 коло)
  Яніна Вікмаєр (2 коло)
  Луціє Шафарова (4 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (3 коло)
  Світлана Кузнецова (3 коло)
  Моніка Нікулеску (2 коло)
  Флавія Пеннетта (3 коло)
  Петра Цетковська (2 коло)
  Кая Канепі (2 коло)
  Надія Петрова (4 коло)
  Чжен Цзє (3 коло)
  Крістіна Макгейл ''(4 коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Секція 4 

 Секція 7 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4= Четверте коло

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= І Фалконі
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= А Дулгеру
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2r
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= Л Девіс
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=79
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= П Мартич
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=67
|RD1-score06-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= І-К Бегу
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Л Градецька
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=5
|RD1-score12-3=2

|RD1-seed13=
|RD1-team13=
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=5
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Л Домінгес Ліно
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=1
|RD1-score14-3=7

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= С Стосур
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= І Фалконі
|RD2-score02-1=0
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= Л Девіс
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=30
|RD2-team04= Н Петрова
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=20
|RD2-team05= М Кириленко
|RD2-score05-1=77
|RD2-score05-2='''6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= І-К Бегу
|RD2-score06-1=64
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BNP Paribas Open 2012
BNP Paribas Open